Ву́лиця Кржижано́вського (також Ву́лиця Акаде́міка Кржижано́вського) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Кржижановського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Кржижановського — колишня назва вулиці Бориса Грінченка в місті Запоріжжя.
 Вулиця Академіка Кржижановського — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей